een gemeente op Mallora, Balearen, zie Sineu (Spanje)
 een gemeente in Harghita, Transsylvanië (Hongaars Eszenyő), zie Sineu (Roemenië)